Виталий Анатольевич Калашников (18 ноября 1958, Хадыженск — 11 января 2012, Дубна) — российский поэт, прозаик, переводчик, один из основателей поэтической группы «Заозёрная школа».

Биография 
Родился 18 ноября 1958 года в г. Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края.

Окончил философский факультет Ростовского университета.

Жил в Ростове-на-Дону и Азове, где выступил одним из основателей поэтической группы «Заозёрная школа» (Геннадий Жуков, Виталий Калашников, Игорь Бондаревский, Владимир Ершов, Александр Брунько).

Занимался ювелирной керамикой. После переезда в Москву у Виталия Калашникова появилась своя мастерская. Выставки произведений, изготовленных там, проходили в Японии, Америке, Франции.

Виталий Калашников является автором гимна Грушинского фестиваля.

По сценариям Калашникова сняты несколько фильмов и поставлены пьесы. Последнее время жил и работал в Москве.

Умер 11 января 2012 года, не приходя в сознание, в результате уличного нападения в ночь с 6 на 7 января в городе Дубне. Похоронен на кладбище хутора Недвиговка (Танаис).

Убийцу поэта в августе 2012 года приговорили к 10 годам колонии.

Книги 
 Виталий. Стихотворения. — Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1989. — 95 с. — ISBN 5-7509-1240-X
 Примерно так. Стихи. — Ростов-на-Дону: «Книга», 1999 — 64 с.
 Стихи, которые очень нравятся Бакшутову, Давыдову и Маше. — Б.м., 2000
 Ювенильный романс: Избранные стихотворения. — Москва, 2007. — 204 с. ISBN 978-5-85646-155-7

См. также 
 Список убитых в 2012 году

Ссылки 
 Виталий Калашников на сайте Bards.ru
 Виталий Калашников на сайте «Ростов неофициальный»
 Концерт Виталия Калашникова в Вашингтоне!
 Виталий Диксон. Сказ про творца Калашникова // Караван: Избранные страницы
 Видео: Концерт Виталия Калашникова в Виннипеге, Канада
 Пилипенко Галина. Поэт Виталий Калашников. Немонтированное теле-интервью. 08.02.2012

Источники 

Поэты России
Убитые в России
Убитые в результате нанесения ударов или избиения